Rue Camille-Desmoulins à Issy-les-Moulineaux ;
 Rue Camille-Desmoulins à Lyon ;
 Rue Camille-Desmoulins à Nantes ;
 Rue Camille-Desmoulins à Paris.